Ехново — название населённых пунктов:

Россия 
 Ехново — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Ехново — деревня в Пыталовском районе Псковской области.